Françoise Dürr era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Margaret Court (semifinali)
 Virginia Wade (finale)
 Linda Tuero (semifinali)

 Pat Pretorius (quarti di finale)
 Patti Hogan (primo turno)
 Nathalie Fuchs (quarti di finale)
 Fiorella Bonicelli (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1972